Анато́лий Фёдорович Семёнов:
 Семёнов, Анатолий Фёдорович (1863 — после 1931) — русский и советский филолог.
 Семёнов, Анатолий Фёдорович (род. 1944) — советский боксёр.